Верва́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Сент-Аман-де-Буакс. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16401.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-западу от Парижа, в 85 км южнее Пуатье, в 21 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 132 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 75 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 51 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 68,0 %, в 1999 году было 64,3 %). Из 51 активных работали 47 человек (26 мужчин и 21 женщина), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 24 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дольмен Буакс (эпоха неолита). Исторический памятник с 1889 года
 Некрополь Буакс. Исторический памятник с 1991 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта